

Cinema 
 For the Love of Mike – film del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 For the Love of Mike – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 For the Love of Mike – film del 1924 diretto da Malcolm St. Clair
 Per l'amore di Mike (For the Love of Mike) – film del 1927 diretto da Frank Capra
 For the Love of Mike – film del 1932 di Monty Banks
 For the Love of Mike – film del 1960 diretto da George Sherman

Televisione 
 For the Love of Mike – serie televisiva neozelandese